Минашви́ли () — фамилия. Известные носители:
 Минашвили, Амиран Владимирович (род. 1956/1957) — советский футболист, грузинский тренер.
 Минашвили, Гурам Варламович (1936—2015) — советский баскетболист.
 Минашвили, Мамука Теймурович (род. 1971) — грузинский футболист.